Бучки — название населённых пунктов.

Польша 
 Бучки — сельский округ в сельской гмине Элк, Элкский повят, Варминско-Мазурское воеводство.

Россия 
 Бучки — деревня в Стародубском районе Брянской области.

Украина 
 Бучки — село в Малинском районе Житомирской области.
 Бучки — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.

См. также 
 Большие Бучки — деревня, Парфинский район, Новгородская область
 Великие Бучки
 Малые Бучки
 Бучкиев